Дзигай — аналог мужского сэппуку, при котором происходило перерезание горла.

Букэ-но-онна 
В японском языке нет такого слова как женщина-самурай, потому что определение «самурай» подразумевает только мужчину, без вариантов. Слово «буси» также содержит в себе иероглиф «мужчина». Поэтому применительно к женщинам применяется «бугэйся» (武芸者) — «человек боевых искусств», т.е. «онна бугейся» («онна» – женщина). Кроме того, женщин могут называть «букэ-но-онна» (武家の女), но это не женщины-воины, а женщины из клана воинов, которые могут обладать навыками боевых искусств, но не обязательно. От букэ-но-онна не требовалось участия в боевых сражениях, но как женщины, принадлежавшие клану воинов, они должны были соответствовать идеологии бусидо, а это в первую очередь служение супругу, при необходимости — защита очага, для чего над порогом обычно всегда висела нагината — лёгкая алебарда. Героическая сила духа, порой проявляемая букэ-но-онна, восхвалялась кодексом бусидо и ставилась в пример мужчинам. Женщины из клана самураев должны были без колебания расставаться с жизнью при необходимости, а также лишать её своих близких, детей, если они по каким-либо причинам не могли сделать это самостоятельно. Постоянной принадлежностью женщины-самурая был кайкэн — короткий кинжал, хранившийся за поясом или в рукаве и который вручался женщине по достижении совершеннолетия (12 лет). При угрозе попадания в плен к противнику, этим кинжалом совершалось дзигай.

Женщины-воины 
Девочек из клана самураев с детства обучали серьёзным боевым искусствам: владению нагината (лёгкой алебардой), метанию ножей и дротиков, стрельбе из лука, приёмам дзю-дзюцу. Так что самурайские женщины при необходимости могли дать отпор насильнику или напавшему на её дом врагу.

В истории Японии были и женщины-воины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях. Среди них - Томоэ Годзэн (巴御前) ( 1157 – 1247 ), наложница или жена Минамото-но Есинака, одного из военачальников во времена войны Гэмпэй, наиболее известным сражением которого является сражение при Курикара, где Тайра впервые получили сокрушительный разгром.

Томоэ прославилась своей храбростью и силой. Полагают, что она выжила после войны Гэмпэй (1180-1185).

«Хэйкэ-моногатари» так описывает онна бугэйся: «Особенно хороша была Томоэ — белолица, с длинными волосами, писаная красавица! Была она искусным стрелком из лука, славной воительницей, одна равна тысяче! Верхом ли, в пешем ли строю — с оружием в руках не страшилась она ни демонов, ни богов, отважно скакала на самом резвом коне, спускалась в любую пропасть, а когда начиналась битва, надевала тяжелый боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки мощный лук и вступала в бой в числе первых, как самый храбрый, доблестный воин! Не раз гремела слава о её подвигах, никто не мог сравниться с нею в отваге».

См. также  
Джаухар
Онна-бугэйся
Харакири

Самураи
Самоубийство